Ferdinand Lop (1891-1974), enseignant, poète et éditeur français ;
 Le Lop Nor, marécage salé de Chine ;
 Le xian de Lop, subdivision administrative de la région autonome du Xinjiang en Chine ;
 Lop Buri, province de Thaïlande.
 lop est un publiciel contenu entre autres dans le programme de sponsor de Messenger Plus! Live.

Homonymie de toponyme